Banjareja (Kuwarasan)
 Banjareja (Nusawungu)
 Banjareja (Puring)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing